Дубецко () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Перемышльский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 9521 человек (на 2004 год). Административный центр — город Дубецко.

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Пшедмесце-Дубецке
 Ненадова
 Хуциско-Ненадовске
 Бахужец
 Дрохобычка
 Коштова
 Винне-Подбуковина
 Слонне
 Выбжеже
 Сливница
 Сельница
 Лончки
 Искань
 Тарнавка
 Пёнткова
 Залазек-Пёнтковски

Соседние гмины 
 Гмина Бирча
 Гмина Дынув
 Гмина Яворник-Польски
 Гмина Каньчуга
 Гмина Кшивча
 Гмина Прухник

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подкарпатского воеводства